Гирмантовский сельсовет () — бывшая административная единица на территории Барановичского района Брестской области Белоруссии. Упразднён 26 июня 2013 года, населённые пункты вошли в состав Городищенского сельсовета.

В состав сельсовета входили 1 агрогородок и 14 деревень:

Примечания

Ссылки 
 Барановичский райисполком 

Упразднённые сельсоветы Барановичского района
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании